Романычев — славянская фамилия. Женская форма Романычева.
 Романычев, Александр Дмитриевич (1919—1989) — российский советский живописец, график и педагог, Народный художник РСФСР, профессор Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры.
 Романычев, Игорь Сергеевич (1934—2008) — советский и российский военачальник, организатор производства, генерал-майор.
 Романычев, Михаил Григорьевич (1898—1963) — член Верховного суда СССР, начальник отдела военно-морских трибуналов Военной коллегии, генерал-майор юстиции.